Tom Andre Hilde (ur. 22 września 1987 w Bærum) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Asker Skiklub. Drużynowy brązowy medalista olimpijski (2010), czterokrotny drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata (2007, 2009 i dwukrotnie w 2011) oraz drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (2008).

Jego braćmi są: Terje Hilde (skoczek narciarski) i Truls Hilde (golfista).

Przebieg kariery 
Regularnie zaczął występować w Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2005/2006. Wtedy też zadebiutował w Pucharze Świata w Lillehammer, gdzie zajął 19. miejsce. Po raz pierwszy stanął na podium 1 grudnia 2007 w Ruce, zajmując 3. miejsce.
 
Hilde piętnastokrotnie stawał na podium PŚ, w tym trzykrotnie wygrywał, zaś jego najlepsza pozycja w klasyfikacji generalnej PŚ to 4. miejsce w sezonie 2007/2008. Zajął 3. miejsce w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2010/2011 i w sezonie 2012/2013. Najdalszy skok (223,5 m) oddał 11 lutego 2011 na mamuciej skoczni Vikersundbakken w Vikersund.

30 grudnia 2011 podczas pierwszego konkursu 60. Turnieju Czterech Skoczni uległ wypadkowi na skoczni, w wyniku którego doznał złamania jednego z odcinków kręgosłupa.

23 listopada 2012 podczas pierwszego w historii konkursu mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich stanął na najwyższym stopniu podium wraz z Maren Lundby, Andersem Bardalem i Anette Sagen.

W marcu 2018 ogłosił zakończenie kariery wraz z końcem sezonu 2017/2018.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hilde na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hilde na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hilde na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hilde na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Bærum